Мисливці на привидів:
 Мисливці на привидів — американський кінофільм 1984 року режисера Айвана Райтмана.
 Мисливці на привидів 2 — американська фантастична комедія 1989 року режисера Айвана Райтмана.
 Мисливці на привидів (фільм, 2016) — американський фантастично-комедійний фільм, знятий Полом Фігом.